Ottawa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ottawa Township (Illinois)
 Ottawa Township (Kansas)
 Ottawa Township (Minnesota)
 Ottawa Township (Ohio)
 Ottawa Township (Oklahoma)